Ли Чэ Рин (, ; род. 26 февраля 1991 года, более известная как CL) – южнокорейская певица, рэпер и автор песен. Бывшая участница гёрл-группы 2NE1. Раннюю жизнь она провела в Японии и Франции. До присоединения к YG Entertainment она стажировалась в JYP Entertainment, и в 2009 году дебютировала как участница 2NE1. Как сольная исполнительница, CL дебютировала с синглом «The Baddest Female», в мае 2013 года и выпустила сольный трек «MTBD» в феврале 2014 года.

После перерыва в группе на рубеже 2015 года CL продолжила сольную карьеру, выпустив отдельные синглы «Hello Bitches» (2015) и «Lifted» (2016). Благодаря «Lifted» CL, стала первой корейской сольной исполнительницей, попавшей в Billboard Hot 100, и третьей корейской исполнительницей, сделавшей это в целом. В ноябре 2016 года YG объявили о роспуске 2NE1 после почти двухлетнего перерыва, и CL впоследствии осталась под лейблом. Вскоре после ухода из YG в декабре 2019 года она выпустила свой сольный мини-альбом проект In the Name of Love (2019). Ее дебютный студийный альбом под названием Alpha был выпущен в октябре 2021 года.

Известная своими экспериментами в разных музыкальных стилях, а также своим сценическим присутствием и харизмой, CL считается влиятельной фигурой в международном распространении корейской волны. Помимо области музыки, она признана иконой стиля и моды многочисленными публикациями по всему миру за ее влияние в индустрии моды.

Биография 
Ли Че Рин родилась 26 февраля 1991 года в Сеуле, Южная Корея, но большую часть детства провела в Париже, Цукубе и Токио. Когда ей исполнилось 13 лет, она в одиночку переехала во Францию для обучения. В 2006 году прошла прослушивание в YG Entertainment.

Карьера

2009−2014 года: Дебют в 2NE1 и сольные начинания 

Че Рин взяла себе псевдоним СиЭль () и была назначена лидером и главным рэпером в новой женской группе YG 2NE1; вместе с ней дебютировали Бом, Сандара и Минджи. До своего дебюта они записали совместный сингл «Lollipop» с Big Bang, а в мае 2009 года дебютировали с синглом «Fire». Успех пришёл с песней «I Don’t Care» с первого мини-альбома 2NE1, и в конце года они выиграли одну из трёх престижных номинаций (дэсанов) – «Песня Года», что сделало их первой группой, которая выиграла дэсан в год своего дебюта. В августе 2009 года CL записала сингл «The Leaders» вместе с G-Dragon и Тедди Паком для первого сольного альбома Джиёна Heartbreaker. В том же месяце завершился промоушен с «I Don’t Care», и она также записала совместную песню «Please Don’t Go» с Минджи.

28 мая 2013 года был выпущен первый сольный сингл CL «The Baddest Female». Для альбома Crush она написала слова и участвовала в создании музыки к песням «Crush», «If I Were You» и «Baby I Miss You». Она также написала слова для песен «MTBD» и «Scream». В октябре 2014 года было объявлено, что CL планирует дебютировать в Америке вместе со Скутером Брауном в качестве своего менеджера.

2015–2018: Подготовка к американскому дебюту, отдельные синглы и выступления 

В мае 2015 года CL приняла участие в записи сингла Diplo «Doctor Pepper». В ноябре того же года была выпущена песня «Hello Bitches» в качестве тизера к её предстоящему альбому Lifted. Она также прияняла участие «Daddy» коллеги по лейблу Psy. Песня дебютировала под номером 97 в Billboard Hot 100. 19 августа 2016 года был выпущен дебютный американский сингл «Lifted». Издание Time назвало её «будущим k-pop в Америке». 
Сингл дебютировал на 94 месте в Billboard Hot 100, заработав ее первую запись в качестве сольной исполнительницы и вторую в целом, что сделало её второй южнокорейской артисткой, появившейся в чарте. С 29 октября по 14 ноября она отыграла 9 концертов в Северной Америке в рамках тура Hello Bi+ches Tour 2016.

Вместе с Шайаной она участвовала в песне Lil Yachty «Surrender», эксклюзивном треке из подарочного издания Target его альбома Teenage Emotions, выпущенного 26 мая 2017 года. CL также записала оригинальный сингл под названием «No Better Feelin» для My Little Pony в кино, саундтрек к фильму, выпущенный 22 сентября 2017 года. 4 января 2018 года сообщалось, что она дебютирует в Голливуде в качестве актрисы в фильме Питера Берга 22 мили, в котором снимается Марк Уолберг. 25 февраля 2018 года CL выступила на церемонии закрытия Зимних Олимпийских игр в Пхёнчхане, исполнив синглы «The Baddest Female» и «I Am the Best». На церемонии закрытия она встретилась с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином, первой леди Ким Чжон Сук, Exo и Иванкой Трамп, дочерью президента США Дональда Трампа. Позже в том же году CL сотрудничала с Black Eyed Peas над треком «Dopeness» вместе с сопровождающим музыкальным видео.

2019–настоящее время: Уход из YG Entertainment, In the Name of Love и  Alpha 
8 ноября 2019 года YG Entertainment объявила, что CL не продлила свой контракт с компанией и покинет лейбл. 4 декабря, вскоре после ухода из YG, она начала выпускать ранее неизданные треки для своего цифрового сольного проекта мини-альбома In the Name of Love в течение трех недель подряд. 12 сентября 2020 года CL объявила, что работает над новым альбомом, который выйдет позже в том же году. Два дня спустя она выпустила музыкальное видео на песню «Post Up», которое послужит вступительным треком для ее предстоящего альбома. 29 октября она выпустила два сингла — «+Hwa+» и «+5 Star+», которые были написаны в соавторстве с бывшим коллегой по лейблу Tablo. В то же время CL объявила, что ее первый полноформатный альбом Alpha выйдет 30 ноября. Однако 16 ноября она объявила, что решила отложить выпуск альбома до начала 2021 года, заявив, что во время подготовки альбома у нее появились новые идеи для музыки, и она хотела, чтобы готовый альбом был лучшим, каким он мог быть.

26 февраля 2021 года CL выпустила сингл под названием «Wish You Were Here», в честь своего 30-летия. Песня была выпущена в память о ее матери, Хон Ю Ра, которая умерла за месяц до этого из-за сердечного приступа. 16 июня CL появилась в первом эпизоде второго сезона телесериала Dave, где она сыграла роль самой себя, сотрудничающей с рэпером Лилом Дикки, поскольку он стремится захватить индустрию K-pop. 10 июля CL подписала контракт на внутреннее управление с Konnect Entertainment, чтобы управлять своей деятельностью в Корее. Две недели спустя отечественные издания сообщили, что CL вернется в середине августа. Позже было объявлено, что CL выпустит свой альбом Alpha в октябре. Цифровой сингл «Spicy» был впервые выпущен 24 августа. Второй цифровой сингл «Lover Like Me» вышел 29 сентября.

Стиль и влияние 
В группе 2NE1 CL занимала позицию лидера, вокалистки и рэпера. Среди музыкантов, повлиявших на её вкусы и творчество она называет лидера группы 1TYM Тедди Пака (который спродюсировал большую часть треков 2NE1), Мадонну, Queen и Лорин Хилл.

Дискография

Студийные альбомы 
 Alpha (2021)

Другая деятельность

Одобрения 
Как лидер 2NE1, CL появилась в ряде рекламных роликов для различных известных брендов, включая Nikon, Intel, Samsung и LG. Помимо поддержки своей группы, CL приняла участие в качестве модели в кампании роскошной косметической компании Lancôme Vision of Beauties в 2011 году. В следующем году она появилась вместе с актером Ли Дон Уком в рекламе светлого пива Cass, которая привлекла внимание уникальными телевизионными рекламными роликами и представила пару в «Кибер-танцевальной битве» в космической и арктической тематической среде. В 2014 году CL заключила контракты на поддержку витаминной воды Glacéau, лимонной водки KGB и появилась вместе с коллегой по группе Минджи и группой Winner в рекламной кампании Adidas #allinfordance. В феврале того же года CL была названа лицом Maybelline New York — одного из крупнейших косметических брендов в мире и продолжала появляться в нескольких коммерческих функциях для своих косметических продуктов. Ее реклама туши для ресниц Magnum Volume Express вскоре привело к значительному увеличению продаж, утроив объем по сравнению с предыдущим годом, и стало известно как «тушь для ресниц CL».

Фильмография

Фильмы

Телевизионные шоу

Туры 
 Hello Bitches Tour 2016 (2016)

Награды и номинации

Примечания

Ссылки 
 Вебсайт

 
 
 Интервью с CL

Музыканты 2NE1
Рэперы Республики Корея
Лауреаты Mnet Asian Music Awards